Карадарья́ (тюрк. — «Чёрная река») — название рек в Средней Азии.

 Карадарья — река в Ошской области Кыргызстана, Андижанском и Наманганском вилоятах Узбекистана, левая составляющая реки Сырдарья
 Карадарья (рукав Зеравшана) — река в Самаркандском вилояте, рукав реки Зеравшан